Nods (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Doubs
Nods (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Bern